Bíró Gábor
 Bíró Gábor (?–?) színész
 Bíró Gábor (1919) erdélyi magyar építészmérnök
 Bíró Gábor (1939) erdélyi magyar politikus, RMDSZ-tisztségviselő, orvos
 Bíró Gábor (1946) gitáros

Biró Gábor
 Biró Gábor (1925–2007) fizikatörténész, egyetemi tanár
 Biró Gábor (1945) erdélyi magyar labdarúgó, edző
 Biró Gábor (1955) erdélyi magyar festőművész, restaurátor